Bogusław Łubieński (1666–1740) – kasztelan sandomierski, generał major wojsk saskich
 Bogusław Łubieński (1825–1885) – polski ziemianin, działacz niepodległościowy, polityk
 Bogusław Łubieński (1893–1941) – polski ziemianin, działacz gospodarczy, polityk